Vạn Thạnh (xã), een xã in district Vạn Ninh, provincie Khánh Hòa.
 Vạn Thạnh (phường), een phường van de stad Nha Trang, provincie Khánh Hòa.